YBH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bull Harbour (Canada)
 ybh – codice ISO 639-3 della lingua yakha